Příjmení Preiss nosí více různých osobností:

David Preiss (* 1947) – český matematik, zabývá se matematickou analýzou, zejména geometrickou teorii míry, a od roku 1990 působí ve Velké Británii
Eduard Preiss (1823–1883) – česko-americký politický emigrant, voják a cestovatel
František Preiss (1660–1712) – český barokní sochař
Gabriela Preissová (1862–1946) – česká spisovatelka, dramatička a divadelnice
Ignác Josef Preiss (1870–1966) – katolický kněz
Jana Preissová (* 1948) – česká herečka, matka Martina
Jaroslav Preiss (1870–1946) – bankéř a národohospodář
Jindřiška Gabriela Preissová (1926–2014) – česká herečka a hlasatelka, babička Martina, matka Viktora
Martin Preiss (* 1973) – český herec a moderátor, syn Viktora a Jany
Martin Preiss (lékař) – bratr Viktorův, dětský lékař, syn Jindřišky Gabriely
Pavel Preiss (* 1926) – český historik umění
Viktor Preiss (* 1947) – český herec, syn Jindřišky Gabriely, otec Martina

podobné příjmení
 Preis

Česká příjmení
Německá příjmení